Juana Manuel de Villena (1339-) fue reina consorte de Castilla por su matrimonio con Enrique de Trastámara, más tarde Enrique II de Castilla. Era hija Don Juan Manuel y de Blanca Núñez de Lara.

Orígenes familiares 
Fue hija de Don Juan Manuel y de Blanca Núñez de Lara. Por parte paterna fueron sus abuelos el infante Manuel de Castilla y su esposa Beatriz de Saboya. Por parte materna fueron sus abuelos Fernando de la Cerda y Juana Núñez de Lara. Fue hermana de Fernando Manuel de Villena, duque de Villena y señor de Escalona y Peñafiel. Fue bisnieta de Fernando III el Santo.

Biografía 

Ya después de contraer matrimonio con el futuro Enrique II, Juana Manuel fue señora de Escalona y Peñafiel, aparte de poseer el señorío de Vizcaya, herencia que recibió de su madre.

Su hermana mayor, Constanza, se casó con el infante heredero del reino de Portugal, don Pedro, pero murió antes de que este se coronase rey. Tuvo un hijo que fue rey de Portugal con el nombre de Fernando I. 

El 27 de julio de 1350, Juana se casó en el palacio real de Sevilla en secreto con Enrique de Trastámara, hijo ilegítimo de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán. En 1369 Enrique se convirtió en soberano castellano al matar a su hermanastro Pedro I tras la batalla de Montiel. 
Poco después Juana dirigió personalmente el asedio a la ciudad de Zamora, ciudad que defendía la causa legitimista, mandando matar a los hijos del defensor Alfonso López de Tejada ante su negativa de rendirse.

Juana Manuel falleció en la ciudad de Salamanca, el día 27 de marzo del año 1381.

Sepultura 

Después de su defunción el cadáver de la reina Juana Manuel recibió sepultura en la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo, en la que había sido sepultado su esposo, Enrique II de Castilla.

Matrimonio y descendencia 
Enrique II de Castilla y Juana Manuel de Villena tuvieron tres hijos:

 Juan I de Castilla (1358-1390), rey de Castilla y León a la muerte de su padre.
 Leonor de Trastámara (1362-1415), esposa de Carlos III de Navarra, fue sepultada en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona.
 Juana de Castilla (1367-1374), fallecida en la infancia.

Antepasados

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 
 

Reinas consortes de la Corona de Castilla
Casa de Manuel de Villena
Señores de Cuéllar
Reinas consortes de España del siglo XIV